«Circus» — шостий студійний альбом американської співачки Брітні Спірс. Випущений 28 листопада 2008 року лейблом Jive.

Списки композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Альбоми Брітні Спірс
Альбоми, спродюсовані Бенні Бланко
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном